Меркато () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Иль Меркато — элитный деловой район в городе Шарм-эш-Шейх (Египет), расположенный в Хадабе. 
 Меркато Веккьо — некогда существовавшая площадь во Флоренции, Италия.
 Меркато-Сан-Северино — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Меркато-Сарачено — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Форли-Чезена.
 Меркато (Аддис-Меркато) — рынок в Аддис-Абебе.